Krieger – niemieckie nazwisko (słowo Krieger znaczy wojownik).

Osoby o nazwisku Krieger 
 Adam Krieger (1634–1666) – niemiecki kompozytor i poeta
 Alexander Krieger (ur. 1991) – niemiecki kolarz
 Amalia Krieger (1846–1928) – polska fotografka
 Andreas Krieger (ur. 1965 ) – wschodnioniemiecki lekkoatleta, transmężczyzna
 Andreas Frederik Krieger (1817–1893) – duński polityk
 Arnold Krieger (1904–1965) – niemiecki pisarz
 Cecilia Krieger (1894–1974) – pochodząca z Galicji matematyk,  mieszkająca i pracująca w Kanadzie
 Dominik Krieger (ur. 1968) – niemiecki kolarz
 Eduard Krieger (1946–2019) – austriacki piłkarz
 Eric Krieger (ur. 1975) – austriacki judoka. Olimpijczyk
 Ernst Krieger (1867–1943) – niemiecki prawnik i szachista 
 Helmut Krieger (ur. 1958) – polski lekkoatleta, kulomiot
 Henry Krieger (ur. 1945) – amerykański kompozytor muzykalowy i piosenkowy
 Ignacy Krieger (1817/1820–1889) – krakowski fotograf
 Johann Krieger (1651–1735) – niemiecki kompozytor
 Johann Philipp Krieger (1649–1725) – niemiecki kompozytor
 Josef Krieger (1848–1914) – malarz austriacki
 Kamil Krieger (ur. 1987) – polski piłkarz ręczny
 Kazimierz Krieger (1893 – po 1935) – major administracji Wojska Polskiego
 Kristie Macosko Krieger – amerykańska producentka filmowa
 Lina Krieger (1802/1803–1884) – niemiecka malarka
 Ludwig Krieger (1887–1974) – niemiecki stenograf, kierownik grupy stenografów w głównej kwaterze Hitlera
 Murilo Krieger (ur. 1943) – brazylijski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy Florianópolis
 Nancy Krieger – amerykańska profesor epidemiologii społecznej
 Richard Krieger (1818–1906) – niemiecki polityk, poseł do Reichstagu
 Robby Krieger (ur. 1946) – amerykański gitarzysta, członek grupy The Doors
 Solly Krieger (1909–1964) – amerykański bokser
 Ulrich Krieger (ur. 1962) – niemiecki saksofonista, muzyk i kompozytor rokowy